Alt (от  — сменять, чередовать, ; произносится  или ) — клавиша на клавиатуре IBM-PC-совместимого компьютера и Amiga, основное назначение которой — изменять значение других клавиш. На клавиатуре Apple Macintosh ей соответствует клавиша .  — клавиша-модификатор, как и клавиша . Традиционно клавиша  используется для того, чтобы расширить количество событий, о которых пользователь желает сообщить программе, обрабатывающей нажатия клавиш. Например, в программе — редакторе текстов нажатие клавиши  может приводить к вставке символа «f» в редактируемый текст, а нажатие , приведёт к переходу в меню «File» редактора.

Как правило, клавиатура персонального компьютера имеет две клавиши , расположенные справа и слева от клавиши  — традиционно клавиши называются «левая клавиша Alt» () и «правая клавиша Alt» ().

В клавиатурах с раскладкой для языка, использующего латинский алфавит с дополнительными символами (например, с диакритическими знаками — раскладка AZERTY для французского языка), часть специальных символов заменены на буквы расширенного алфавита, и для их ввода необходимо использовать правую клавишу Alt; в подобных клавиатурах правая клавиша Alt традиционно маркируется Alt Gr. Эта же клавиша используется для ввода недавно появившихся символов (например, символа валюты евро €), а на некоторых клавиатурах — для ввода символов с диакритикой.

В  (X.Org Server)  (в отличие от , то есть в зависимости от порядка нажатия клавиш) используется как .

При этом комбинация  с алфавитно-цифровой клавишей может использоваться как в качестве «мёртвых клавиш», так и для ввода обычных символов.

Часто встречающиеся комбинации:

См. также 
 Alt-код
 Ctrl